Орхомен (Аркадія)
 Орхомен (Беотія)
 Орхомен (міфологія)